Indaur může být:
 Indaur (město) – město v Indii
 Indaur (okres) – okres v Indii
 Indaur (stát) – zaniklý stát v Indii